Slingerland ist der Familienname folgender Personen:

 Cashandra Slingerland  (* 1974), südafrikanische Radrennfahrerin
 James S. Slingerland (1834–1874), US-amerikanischer Politiker 
 John I. Slingerland (1804–1861), US-amerikanischer Politiker

Slingerland ist der Name von:

 Slingerland Drum Company, US-amerikanischer Schlagzeughersteller

Siehe auch:
 Slingelandt